Ponaschemu (język) – język pośredni między niemieckim i dolnołużyckim
 Ponaschemu (stowarzyszenie) – stowarzyszenie popierające język i kulturę dolnołużycką